Мокри́цкий () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Мокрицкий, Аполлон Николаевич (1810—1870) — русский живописец.
 Мокрицкий, Сергей Евгеньевич (род. 1961) — российский кинооператор и режиссёр.
 Мокрицкий, Юрий Ярославович (род. 1970) — советский и украинский футболист.

Мокрицкая 
 Мокрицкая, Наталья Витальевна (род. 1969) — российский продюсер и киновед.